Санта Круз Мистепек има више значења:

 Општина Санта Круз Мистепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Мистепек (Санта Круз Мистепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику